Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1934 rozegrano w dniach 25 czerwca – 6 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 George Lott /  Lester Stoefen -  Jean Borotra /  Jacques Brugnon 6–2, 6–3, 6–4

Gra podwójna kobiet 
 Simone Mathieu /  Elizabeth Ryan –  Dorothy Andrus /  Sylvie Jung Henrotin 6–3, 6–3

Gra mieszana 
 Dorothy Round  /  Ryuki Miki –  Dorothy Shepherd Barron /  Bunny Austin 3–6, 6–4, 6–0

Przypisy 

Wimbledon według lat
1934 w tenisie ziemnym
1934 w Wielkiej Brytanii